

France 
Sainte-Sévère, commune du canton de Jarnac, dans le département de la Charente ;
Sainte-Sévère-sur-Indre, commune du canton de Sainte-Sévère-sur-Indre, dans le département de l'Indre.